Esta é a lista dos clubes europeus que já venceram o campeonato da primeira divisão dos seus países por ordem decrescente.

Tabela 

Legenda

 Maior campeão nacional

Notas

Referências 

Clubes de futebol da Europa
Europa